Eber steht für:

 ein männliches Schwein, siehe Eber
 einen Nachkommen der Sau Phaia in der griechischen Mythologie, siehe Erymanthischer Eber
 ein Untier in der griechischen Mythologie, siehe Kalydonischer Eber
 in der Heraldik ein männliches Schwein als Wappentier, siehe Eber (Wappentier)
 eine biblische Person im Alten Testament, siehe Eber (Bibel)
 ein Muster-Montagekran, siehe Montageeber

Eber ist der Familienname folgender Personen:

 August Eber (1865–1937), deutscher Veterinär
 Bernd Eber (* 1958), österreichischer Internist mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie
 Carl Theodor Wilhelm Eber (1863–1898), deutscher Tierarzt und Mitentdecker der Daktyloskopie
 Elk Eber (1892–1941), deutscher Künstler und Professor
 Ernst Eber (* 1960), österreichischer Arzt und Universitätsprofessor
 Heinrich Eber (1915–2008), deutscher evangelischer Pfarrer und Bürgerrechtler
 Irene Eber (1929–2019), israelische Orientalistin
 Jacob Eber, Buchdrucker des 15. Jahrhunderts
 Johannes Eber (* 1971), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Karlheinz Eber (1927–2004), deutscher CVJM-Funktionär
 Lore Feldberg-Eber (1895–1966), deutsche Malerin
 Paul Eber (1511–1569), deutscher Theologe
 Robert Eber, US-amerikanischer Toningenieur
 Wolfgang Eber (1939–2021), deutscher Botaniker

Éber ist der Name von:

 einer Sagengestalt, siehe Éber

Siehe auch:

 Heber – andere Schreibweise des hebräischen Namens
 SMS Eber (1887) – deutsches Kanonenboot
 SMS Eber (1903) – deutsches Kanonenboot